Příjmení Dopita nosí více osobností:

 Jiří Dopita (* 1968) – český hokejista
 Michael A. Dopita – australský astronom
 Mirek Dopita – český sportovec
 Zdeněk Dopita (1912–1977) – český divadelní režisér
 Zdenka Dopitová (* 1948) – česká politička, poslankyně PSP za ČSSD

Česká příjmení